— японская кёрлингистка, вторая в команде Японии на .

Достижения 
 : золото (), бронза ()
 : золото (, ), серебро (2013, 2014, 2018), бронза (2007, , , ).
 : бронза (2007).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу